Messelis ist der Familienname folgender Personen:

 André Messelis (1931–2022), belgischer Radrennfahrer
 Ivan Messelis (* 1958), belgischer Cyclocrossfahrer